El 21 de octubre de 2010, la Folha de S. Paulo publicó un reportaje en la cual revelaba que Sierra había sido alcanzado por un rodillo de cinta adhesiva tras el balón de papel. El mismo día, el JornalNacional llevó al aire un reportaje completo sobre el asunto. En 22 de octubre, ambos Folha y O Estado de S. Paulo confirmaron que Sierra fuera alcanzado en dos momentos: primero por un balón de papel, y dos por un rodillo de cinta. El SBT también confirmó en su telediario SBT Brasil que las imágenes de la bolinha de papel eran anteriores al ataque con el rodillo. Cinco días después, la revista Vea publicó un reportaje intitulado "Palo en la democracia", cuya poseía tramos en la cual el periodista Fábio Portela acusaba el SBT de omitir el rodillo de cinta que fuera jugado a la cabeza de Sierra. El canal, por su parte, respondió que "el telediario SBT Brasil difundido el día del episodio, miércoles 20, exhibió sólo las imágenes captadas por nuestras cámaras, que registraron el incidente con la bolinha de papel. Hasta aquel momento no teníamos conocimiento de otro vídeo captado por un periodista de la Hoja de S. Paulo, por celular, que mostraba el episodio posterior, en que un rodillo de cinta crepe alcanza la cabeza del candidato Sierra. Cuando tomó conocimiento de ese nuevo hecho, el SBT trató de registrarlo el mismo día en su telediario de la medianoche. En el SBT Brasil del día siguiente, jueves, el apresentador Carlos Nacimiento volvió al asunto, resaltando que el segundo incidente no fuera captado por nuestro equipo, pero rizó que el candidato José Sierra fuera alcanzado dos veces en un intervalo de pocos minutos."

Elección de 2012 
Hubo varias críticas a la forma como la Red Globo hizo la cobertura del juicio del caso conocido como Mensalão, que coincidió con las elecciones municipales en Brasil en 2012. El mes de octubre de 2012, a las vísperas del segundo turno de las elecciones municipales, el Jornal Nacional dedicó 18 de sus 32 minutos de duración para abordar el juicio, teniendo aún como agravante el hecho de la materia haber ido al aire inmediatamente después del fin del horario electoral, que, en São Paulo, fue concluido con el programa de Fernando Haddad, candidato del PT. Durante todo el segundo turno el informativo del mensalão fue presentado por el telediario siempre inmediatamente después de al fin del horario electoral.

Manifestaciones de 2013 
Durante la serie de manifestaciones populares que ocurrieron en varias ciudades brasileñas en 2013, protestas frente a las sedes de la emisora acontecieron por todo el país. La sede de la empresa en São Paulo tuvo estiércol lanzado sobre su fachada, además de los muros hayan sido pichados. En la protesta en la sede de la emisora en Río de Janeiro, los manifestantes entraron en enfrentamiento con la policía.

La emisora fue blanco de varias críticas por las redes sociales durante las protestas. El día 19 de junio, durante el Jornal Nacional, la presentadora Patrícia Poeta leyó un editorial hecho por la propia emisora, hablando sobre los actos contra la red. El día siguiente, la emisora exhibió flashes sobre las manifestaciones en todo el país. Estaba marcado, para el mismo día, una cobertura de un juego de la Copa de las Confederaciones FIFA de 2013, pero la cobertura fue cancelada y la emisora decidió priorizar la cobertura de las protestas; dos novelas no fueron llevadas al aire aquel mismo día: Flor del Caribe y Laberintos del Corazón. Por tal razón, la emisora perdió audiencia, pero su actitud fue bien recibida en internet. but its gesture was well-received on the Internet. The station has also been accused of focusing exclusively on acts of vandalism in the coverage of the protests.

Deportes

Lucha de UFC grabada 
En 27 de mayo de 2012, hubo una lucha del UFC transmitida pela Globo, que decía ser "en vivo", pero Combate, perteneciente a la Globosat, exhibió la lucha 30 minutos antes de la Globo. O sea, a Globo grabó la lucha, pero puso "en vivo" encima de su logotipo en la mosca lo que generó críticas contra la emisora, principalmente en las redes sociales.

Transmisión de eventos deportivos 
La Red Globo es frecuentemente acusada de detener el monopolio de las transmisiones deportivas, principalmente del Campeonato Brasileño de Fútbol. Ese supuesto monopolio, que habría comenzado a los pocos en el inicio de los años 90, sólo fue facilitado gracias al lanzamiento de las primeras operadoras de TV Paga en Brasil, coincidiendo también con el desistimiento de las principales redes competidores en exhibir tales eventos deportivos, bajo alegación de que poseían altos costes de transmisiones y baja audiencia. Tras eso, con esos derechos ofertados a las Organizaciones Globo, se configuró la práctica de cartel, que impedía otras redes transmitir las partidas, ya que hasta entonces los canales del Grupo Globo eran los únicos a transmitir, dividiendo las transmisiones con la Bandeirantes.}}

En 20 de octubre de 2010, tras 10 años de tentativas, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) emitió orientación al Club de los 13 (grupo que reúne 20 grandes equipos del fútbol brasileño, pero es llamado Club de los 13) para que no de ese preferencia a la Globo en la transmisión de las partidas de fútbol del Campeonato Brasileño y que se comprometiera a ofertar paquetes diferentes de divulgación para cada tipo de mídia (TV abierta, TV Paga, pay per view, internet y celulares) a partir de los campeonatos de 2012 a 2014. A pesar de eso, el Club de los 13 no respetó la orientación del CADE y firmó contrato con la Red Globo por todos los medios. De esa manera, la Globo mantendrá su monopolio sobre la transmisión del Campeonato Brasileño, por lo menos hasta 2015. Since then, the two have been the only ones to air any games.

Según materia del Deporte Fantástico de la Red Record, exhibida en 17 de agosto de 2013, a Globo sería la principal responsable por el bajo público presente en las partidas del Campeonato Brasileño de Fútbol de aquel año. Según el reportaje, la práctica de la emisora carioca de forzar la exhibición de las partidas después del final de la novela de las nueve, con inicio alrededor de las 22 horas, inhibe la presencia del público en los estadios. Pocos días antes, en entrevista al portal LanceNet, Alexsandro de Souza, artillero del Coritiba, declaró que la práctica de la emisora es inhumana para con los hinchas. La Record consiguió adquirir los derechos de transmisión de eventos deportivos como Olimpíadas de Invierno de 2010, Juegos Pan-americanos de 2011, Olimpíadas de 2012, Olimpíadas de Invierno de 2014, Juegos Pan-americanos de 2015 y Olimpíadas de 2016 (esa última en asociación con a Globo y la Band). A pesar de eso, a Globo mantuvo el derecho de transmisión de la Copa del Mundo FIFA de 2018 y de 2022, en un proceso de competencia criticado por la Record por su "falta de transparencia".

Periodistas holandeses del periódico diario, Trouw, demostraron que la TV Globo fue mencionada en el Panama Papers "varias veces" en una investigación de lavado de dinero del banco De Nederlandsche, que divulgó que a Globo, durante años, hizo muchas "transacciones financieras irregulares" usando paraísos fiscales, supuestamente con la finalidad de pagar los derechos de transmisión de la Copa Libertadores.

Otros

Operación Autolavado 

En los años 90 el periodista Paulo Francis denunció de primera mano que Petrobrás estaba involucrada en casos de corrupción. El entonces jefe de la empresa Joel Rennó procesó al periodista que infató luego.

Receta Federal y Niño Esperanza 
Entre 2010 y 2012, el conglomerado fue notificado por evasión fiscal. La mayor parte de las actuaciones envuelve la aprehensión de equipamientos, sin recaudar impuestos, en el Aeropuerto Galeão, en Río de Janeiro.
Según la Secretaría de Ingresos Federales, la empresa negoció las deudas con el banco JP Morgan.

Beyond Citizen Kane 

En 1993, el Channel Four, una gran cadena de TV británica, exhibió una película, creado por Simon Hartog e intitulado Beyond Citizen Kane, que cuenta la historia de la Red Globo de Televisión y sus "acciones sombrías" en el país hasta el año de 1990. El documental fue prohibido en Brasil desde 1994, gracias a una acción judicial movida por Roberto Marino. Existen pocas copias en circulación en Brasil, además de versiones piratas circulando por la internet, como en el YouTube. La película cuenta con la participación de algunos artistas, políticos, y especialistas como Luiz Inácio Lula de Silva, Chico Buarque, Leonel Brizola y Washington Olivetto. El documental jamás estuvo en el circuito de cines brasileños y la exhibición que ocurriría en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro fue prohibida por el entonces presidente de la República, Itamar Franco.

En el país, el documental recibió el título de Mucho Además del Ciudadano Kane. El título tuvo origen en el personaje Charles Foster Kane, creado en 1941 por Orson Welles para la película Citizen Kane, que por su parte, se trataba de un drama de ficción basado en la trayectoria de William Randolph Hearst, magnate de la comunicación nos Estados Unidos. Según el documental, a Globo emplearía la misma manipulación grosera de noticias para influenciar la opinión pública como hacía Kane en la película. En consonancia con materia vehiculada en la Hoja Online en 28 de agosto de 2009, la productora que montó la filmagem es independiente y la televisión pública británica no tuvo cualquier relación con su desarrollo. Ya la Record sostiene que la BBC, otra emisora pública de Reino Unido, estaría relacionada con su producción.
 en la primera parte es mostrada la relación entre la Red Globo de Televisión y el periodo militar, en que se veem hechos sociales que ocurrieron en el país en el transcurso del gobierno;
 en la segunda parte se presenta el acuerdo firmado entre a Globo y el grupo Equipo-Life;
en la tercera parte evidencia-si el poder del propietario de la emisora, Roberto Marino. Se muestra también el supuesto apoyo de la misma a la salida de los militares del poder, en la figura del candidato a la presidencia de la República Tancredo Nieves;
 en la cuarta parte, tenida como de más importante y reveladora de la película, se muestran a la luz del día "las implicaciones ilegales y mecanismos manipulativos utilizados por el el Grupo Globo en sus obscuras asociaciones para con el poder en Brasilia". Pero, el documental no presenta fuentes primarias, sólo entrevistas.
A Globo intentó comprar los derechos de exhibición de la película. Sin embargo, antes de morir, Hartog formó un acuerdo con organizaciones brasileñas para que los derechos de exhibición del documental no cayeran en las manos de la emisora, a fin de que este pudiera ser ampliamente conocido tanto por organizaciones políticas cuánto culturales. El canal perdió el interés en comprar la película cuando los abogados de la emisora descubrieron tal acuerdo, pero hasta hoy una decisión judicial prohíbe la exhibición de Beyond Citizen Kane en Brasil. En consonancia con la Hoja de S. Paulo, en la década de 1990, la dirección de la Record había intentado comprar los derechos de exhibición del documental, pero "percibió que habría una disputa judicial con la TV Globo acerca de las muchas imágenes retiradas de la programación de ellos. Entonces decidió no comprarlo". Sin embargo, en agosto de 2009, en el auge de un cambio de acusaciones mutuas entre las emisoras, provocadas por acusaciones de lavado de dinero de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Record compró los derechos de transmisión del documental por aproximadamente 20 mil dólares, y espera la autorización de la justicia para su transmisión.

Escándalo de Papa-Todo 
En el inicio de la década de 1990, con la finalidad de concursar con la Tele Sena, perteneciente a Silvio Santos y su conglomerado, a Globo lanzó en asociación con la Interunion Capitalização, perteneciente al banquero Artur Falk, un título de capitalización intitulado Papa-Todo, que tenía César Filho y Fausto Silva como apresentadores y Xuxa Meneghel como chica-propaganda. La venta era semejante a la de la concurrente supracitada: el título era adquirido en casas lotéricas y unidades de la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos, y, si el comprador no fuera contemplado, podría rescatar mitad del valor pagado después de un año o comprar un nuevo título por la mitad del precio. Antes mismo del lanzamiento, el periodista Hélio Fernandes, de la Tribuna da Imprensa, dijo que "aquello olía a un gran golpe y que no tenía una oportunidad en un millón de salir bien un emprendimiento entre Artur Falk y Roberto Marino".

Consoante el Observatorio de la Prensa, "prometían que, además de la recompra garantizada, los futuros compradores aún concursarían la grandes premios millonarios y parte de la recaudación aún sería destinada la instituciones de caridad. Y en una colossal y obscena 'pirámide', infestaram lo Brasil entero con promesas milagrosas de enriquecimiento fácil, siempre teniendo al frente la singularidad de la Globo, la insuspeita Xuxa y la benemerência de instituciones de caridad. Envasado por los héroes de la Globo y por los "embajadores" de la Unicef, el país entero compró, muchas y muchas veces, los bilhetinhos del 'titio' Artur Falk, veiculados por la Red Globo y presentado por la irrepreensível Xuxa". Sin embargo, llegó una época que la ECT y las lotéricas pararon de rescatar los pasajes, pues no recibían los premios de Papa-Todo. El título anunció que indenizaria los compradores, pero tal acto no ocurrió. Todo el escándalo culminó en la prisión de Artur bajo la acusación de estelionato. Por otro lado, nadie de la emisora fue responsabilizado.

Compraventa de la TV Paulista 
En 1955, Oswaldo Ortiz Monteiro decidió vender la TELE Paulista, la cual era propietario, a las Organizaciones Victor Costa, debido a las dificultades enfrentadas por la emisora. 55% del capital de la concesión, formada por 15.099 acciones, fue entregue al conglomerado. Victor Costa murió mientras aguardaba la transferencia de la TELE Paulista para su nombre ser aprobada por el entonces Departamento Nacional de Telecomunicaciones (DENTEL). El hijo de Costa quedó en el mando, aunque las acciones de control aún quedaran en nombre de los ex-accionistas. Nueve años después, él vendió el canal a Roberto Marino, aún sin los documentos de transferencia, pero las acciones originales de control continuaron en nombre de la familia Ortiz Monteiro por 13 años más. En 1977, el Dentel aprobó la transferencia de las acciones de los Ortiz Monteiro para Roberto Marino, con base en los recibos y procuraciones presentados pela Globo. Entonces, la emisora fue transformada en TELE Globo São Paulo. Even before the launch of Papa-Tudo, the journalist Helio Fernandes of Tribuna da Imprensa newspaper said that "it smelled like a big scam and a venture between Arthur Falk and Roberto Marinho did not have a chance in a million of success."

Referencias 

Rede Globo